Ctrip () é uma agência de viagens chinesa, sediada em Shanghai.

Empresas listadas na NASDAQ
Agências de viagens online